Adolfo Ruiz Cortines ist der Name folgender Personen:

* Adolfo Ruiz Cortines (1890–1973), mexikanischer Politiker, Präsident 1952 bis 1958

Adolfo Ruiz Cortines ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Adolfo Ruiz Cortines (Mazatán) in Chiapas
 Adolfo Ruiz Cortines (Salto de Agua) in Chiapas
 Adolfo Ruiz Cortines (Tecpatán) in Chiapas
 Adolfo Ruiz Cortines (Sinaloa)
 Adolfo Ruiz Cortines (Tabasco)
 Adolfo Ruiz Cortines (Coxquihui) in Veracruz
 Adolfo Ruiz Cortines (Huatusco) in Veracruz
 Adolfo Ruiz Cortines (Papantla) in Veracruz